Hypnos kan syfta på
 efter antik grekiska ὕπνος (hýpnos) som betyder "sömn"

 Hypnos (gud) – sömnens gud i grekisk mytologi. 
 Hypnos – transliknande sinnestillstånd
 Hypnos (djur) – ett rockesläkte